Ангидриды в неорганической химии — солеобразующие оксиды, проявляющие кислотные свойства (см. Кислотные оксиды).
 Ангидриды в органической химии — соединения, состоящие из двух кислотных остатков (например, карбоновых или фосфиновых кислот), соединённых через атом кислорода. Так, уксусный ангидрид состоит из двух остатков уксусной кислоты CH3COOH и имеет формулу CH3-C(O)-O-C(O)-CH3 (см. Ангидриды карбоновых кислот).

Также, ангидридами часто называют производные кислородных кислот, в которых кислотные остатки замещены атомами другого элемента (с указанием на соответствующий элемент в названии): хлорангидрид уксусной кислоты (ацетилхлорид) CH3COCl, серный ангидрид уксусной кислоты (ацетилсульфид) (CH3CO)2S, хлорангидрид угольной кислоты CCl2O.